Indianapolis 500 1935 je bila triindvajseta dirka Indianapolis 500 na dirkališču Indianapolis. Potekala je 30. maja 1935.

Rezultati

1935 v športu
1935